Клавиатура () — блок стандарта Юникод и единственный блок, кодируемый одним байтом в системе UTF-8. Блок содержит все буквы и управляющие коды из кодировки ASCII.

Список символов

См. также 
 Основная латиница
 Катакана (блок Юникода)